Вне закона:
 Фильмы
 «Вне закона» () — вестерн США 1943 года.
 «» () — телесериал США 1960 года.
 «Вне закона» () — боевик с Жан-Полем Бельмондо (Франция, 1983), также был в прокате под названием «Человек за гранью».
 «Вне закона» () — комедия Джима Джармуша (США, 1986).
 «Вне закона» (Над законом) () — боевик с Синтией Ротрок (Гонконг, 1986).
 «» () — документальный фильм (США, 1991).
 «» () — криминальная драма Криса Робинсона (США, 2006).
 «Вне закона» () — криминальная драма Ника Лава (Великобритания, 2007).
 «Вне закона» () — драма Рашида Бушареба (Франция-Алжир-Бельгия, 2010).
 «» () — боевик Али Аббаса Зафара (Индия, 2014).
 «Вне закона» () — боевик Джеймса Каллена Брессака со Стивеном Сигалом (США, 2019).
 Серия телесериала
 «Вне закона» () — шестнадцатая серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых».

См. также 
  ()
 За пределами закона ()
 Джоси Уэйлс — человек вне закона ()